It's My Life () може значити:

Музика 

 It's My Life (альбом Talk Talk), 1984

Пісні 

 It's My Life (пісня Talk Talk), 1984
 It's My Life (пісня The Animals), 1965
 It's My Life (Bon Jovi), 2000
 It's My Life (пісня Чезара), 2013
 It’s My Life (пісня Dr. Alban), 1992